La palabra boina puede referirse a:

 boina, prenda de vestir o tocado militar;

Fuerzas militares 
 boina verde  (página de desambiguación que a su vez cataloga varios artículos relacionados con la indumentaria militar)
 boina Negra o  Brigada "Almogávares" VI de Paracaidistas;
 boinas azules, comando de fuerzas especiales;

Organizaciones 
 boinas cafés, organización chicana;

Geografía 
 Reino de Boina, reino de Madagascar;

Cine 
 Boina blanca, película de Luis José Moglia Barth;